Псевдоаналитические функции — обобщение аналитических функций, предложенное Липманом Берсом.
Они определяются как функции, удовлетворяющие ослабленным условиям Коши — Римана.

Ссылки 
 
 
 
 

Комплексный анализ
Дифференциальные уравнения в частных производных
Типы функций